Траяно́с Де́ллас (; 31 января 1976, Салоники, Греция) — греческий футболист и футбольный тренер. С 2001 по 2009 годы выступал за национальную сборную Греции, чемпион Европы 2004 года. Автор победного мяча в дополнительное время полуфинала чемпионата Европы 2004 против сборной Чехии.

Карьера 
Траянос Деллас начал профессиональную карьеру в «Арисе». В 1994 году был отдан на один сезон в аренду в клуб «Пансерраикос». Вернувшись из аренды, провёл всего год в «Арисе», после чего перешёл в «Шеффилд Юнайтед». В 1999 году стал основным игроком греческого АЕКа и выиграл национальный кубок. Сезон 2001/02 Деллас проводит в итальянской «Перудже», откуда переходит в римскую «Рому». В «Роме» он был одним из трех игроков (вместе с Тотти и Монтеллой), которые не подвергались обструкции со стороны фанатов в крайне неудачном для команды сезоне 2004/05. В 2005 году Деллас в статусе свободного агента вернулся в АЕК и стал капитаном команды.

Завершение карьеры 
«Может, и хотел бы продолжить выступать, но мне уже тяжело чисто физически. Доволен всем, чего достиг за карьеру. Я всегда относился к оппонентам с уважением и никогда не поступился своими принципами», — сказал Деллас.

Достижения 
 Обладатель Кубка Греции (2): 2000, 2011
 Чемпион Европы 2004

Ссылки 
 Сайт Траяноса Делласа
 
 Профиль на сайте «Анортосиса»
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Пансерраикос»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Анортосис»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Атромитос» Афины
Тренеры ФК «Панетоликос»